Vadia
Vadiagem
 Vagabundagem
 Prostituição
Poeta Maldito... Moleque Vadio

Localidades

 Vadia (Gujarat)

Veja também
 Vagabundo - desambiguação

Desambiguação